Das Ringen im griechisch-römischen Stil der Männer in der Klasse bis 67 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde vom 3. bis 4. August 2021 in der Makuhari Messe ausgetragen. Es traten 16 Athleten aus 16 Ländern sowie ein Athlet des Flüchtlings-Teams an.

Olympiasieger wurde der Iraner Mohammadreza Geraei, der im Finale Parwis Nassibow besiegte. Die Bronzemedaillen gingen an Mohamed Ibrahim El-Sayed aus Ägypten und Frank Stäbler aus Deutschland. Der dreimaliger Weltmeister Stäbler hatte in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 knapp eine olympische Medaille verpasst. Bereits in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hatte der Deutsche mit einigen Problemen zu kämpfen. Aufgrund seines Körpergewichts musste Stäbler acht Kilogramm abnehmen und hatte zudem mit den Folgen einer Schultereckgelenksprengung und einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion zu kämpfen. In seinem letzten Turnier seiner Karriere wollte Stäbler die Goldmedaille gewinnen. Jedoch schied er im Viertelfinale gegen den späteren Olympiasieger Mohammadreza Geraei aus. Da dieser das Finale erreichte, konnte Stäbler an der Hoffnungsrunde teilnehmen und im letzten Kampf seiner Karriere seine erste Olympia-Medaille gewinnen.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Tokio (UTC+9).

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnis griechisch-römischer Stil Männer bis 67 kg auf olympics.com

Griechisch-romisch 067